Георгий Михайлович Вожакин (1921—2003) — участник Великой Отечественной войны, командир батареи 447-го стрелкового полка (397-я стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт), старший лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 25 августа 1921 года в с. Осколково (ныне Алейского района Алтайского края) в семье рабочего. Русский.

Образование среднее. С декабря 1941 года учился на метеорологическом факультете Высшего военного гидрометеорологического института. Затем был переведён в Харьковское артиллерийское училище, эвакуированное к тому времени в узбекский город Фергана.
В марте 1943 года окончил училище с присвоением воинского звания «лейтенант» и был назначен в действующую армию командиром взвода истребительно-противотанковой батареи. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

В период наступательных действий полка с 7 по 15 марта 1945 года батарея, которой командовал старший лейтенант Вожакин, уничтожила 18 станковых и ручных пулемётов, 75-мм пушку и 40 вражеских солдат и офицеров. Старший лейтенант Георгий Вожакин 17 апреля 1945 года на плотах под огнём врага переправил батарею на левый берег Одера в районе населенного пункта Хоэнвутцен (14 км севернее города Врицен, Германия) и участвовал в отражении контратак противника на захваченном плацдарме.

После войны продолжал службу в Советской Армии. В ноябре 1945 года, находясь на службе в советских оккупационных войсках в Германии, Вожакин получил воинское звание капитана. В течение восьми лет после войны он командовал батареей во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, после чего по состоянию здоровья был направлен в распоряжение военного комиссара Тульской области и проходил службу в Епифанском, Дедиловском, Товарковском, Богородицком военкоматах Тульской области, а с 1969 года возглавлял Щекинский объединённый городской военный комиссариат. С этой должности он ушёл в запас в 1977 году в звании полковника.

Почётный гражданин г. Щёкино (27.9.2001 г.).

Умер 29 сентября 2003 года.

Семья 
Сыновья Георгия Михайловича пошли по стопам отца, связав свою жизнь с военной службой:
 старший — Михаил (род. 1952), окончил Московское суворовское училище, затем — высшее командное училище и военную академию, в настоящее время генерал-полковник;
 средний — Николай, выпускник Тульского высшего артиллерийского инженерного училища;
 младший — Андрей, находился в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, награждён орденом Красной Звезды.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.
 Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени и медалями, среди которых медаль «За отвагу» (1944).

Примечания

Литература 
 Вожакин Георгий Михайлович // 
 Вожакин Георгий Михайлович // Тульский биогр. слов. : в 2 т. — Тула, 1996. — Т. 1 : (А — Л). — С. 109.
 Вожакин Георгий Михайлович // 
 Вожакин Георгий Михайлович // Боевая слава Алтая. — Барнаул, 1978. — С. 44.
 Вожакин Георгий Михайлович // Туляки — Герои Советского Союза. — Тула, 1967. — С. 77-78.
 Кропачев Н. И заговорили пушки : Вожакин Георгий Михайлович // 
 Бондаренко А. Командир смелый и преданный // Красная звезда. — 2003. — 6 нояб.
 Вожакин Георгий Михайлович // Богородицкие вести. — 2005. — 26 марта. — С. 5.
 Ковалева В. Вожакины: 1. Отец и мать; 2. Сыновья; 3. Самый младший // Знамя коммунизма. — 1986. — 21, 25 июня.
 Вожакин Георгий Михайлович : [некролог] // Тульские известия. — 2003. — 1 окт.

Ссылки 
 
 Судьба офицера-артиллериста Тульская областная универсальная научная библиотека.
 ВОЖАКИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
 Командир смелый и преданный

Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Почётные граждане Щёкино